Le mot démotique peut désigner :
 L'égyptien démotique, c'est-à-dire l'égyptien ancien écrit en caractères simplifiés (écriture courante non sacrée, issue de la simplification des hiéroglyphes) ;
 Le grec démotique (ou dhimotiki), c'est-à-dire le grec moderne.